Касањ може да се односи на:

 Касањ (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Касањ (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Касањ (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Касањ Бегон, насељено место у Француској, у департману Аверон